, відомі носії:
 Козлов Сергій Валентинович (нар. 1957) — радянський та український футболіст, півзахисник, по завершенні кар'єри — футбольний тренер. 
 Козлов (Астахов) Сергій Віконтович (нар. 1969) — російський актор театру і кіно.
 
 Козлов Сергій Іванович (нар. 1992) — український і російський актор.
 Козлов Сергій Кононович (1886 — 1938?) — український радянський діяч.
 Козлов Сергій Олександрович (нар. 1978) — український футболіст, нападник. 
 Козлов Сергій Олексійович (нар. 1964, Москва) — російський кінооператор. Син джазового музиканта Олексія Козлова.
 Козлов Сергій Петрович (нар. 1954) — російський кінопродюсер.